CA pode referir-se a:
 Canadá (código ISO: 3166)
 Califórnia, Estados Unidos
 Corrente alternada (eletricidade)
 Condução Autónoma, uma competição do Festival Nacional de Robótica
 Crédito Agrícola, banco de Portugal

Ca pode referir-se a:
 símbolo químico do cálcio

ca pode referir-se a:
 língua catalã (código ISO: 639)
 abreviatura de circa (cerca em latim)

ou:
Computer Associates - empresa de software

Desambiguações de siglas